Села:
 Петрівка Друга — Донецька область, Олександрівський район
 Петрівка Друга — Миколаївська область, Братський район

Див. також 
 Петрівка
 Петрівка Перша